Milken steht für:

 Milken (Schwarzenburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenburg BE, Kanton Bern, Schweiz
 Milken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Miłki, Dorf und Gemeinde im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Milken ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Milken (* 1946), amerikanischer Bankier und Finanzbetrüger

Siehe auch:
 Milke